Zene

 Special, Garbage-dal (1998)
 Special, Lizzo-album (2022)
 Special, Vesta Williams-album (1991)
 Specials, The Specials-album (1979)
 The Specials, együttes
 The Specials, Shania Twain-film (2001)